Le terme détaché peut faire référence  à :
 détaché,  technique d'articulation et de phrasé avec la langue spécifique aux instrumentistes à  vent ;
 détaché, une technique de percussion avec la manivelle pour la vielle à roue ;
 maison détachée, une maison isolée ;
 objet détaché, objet transneptunien du Système solaire dont le périhélie est suffisamment distant de l'influence gravitationnelle des planètes géantes ;
 travailleur détaché, statut de travailleur ;

Œuvres 
 Le Christ détaché de la Croix, une sculpture de la première moitié du XIIe siècle ;
 En pièces détachées, album de Johnny Hallyday (1981).

Toponymie 

 Lac Détaché, lac au Canada.

Article connexe
 Semi-détaché (homonymie)